La Voyante est le titre de plusieurs œuvres :
 La Voyante, pièce de théâtre d'André Roussin
 La Voyante, bande dessinée d'André-Philippe Côté
 La Voyante, film de Leon Abrams (1924)
 La Voyante, téléfilm de Henri Helman (2014)

Homonymie de titre